Добры́ня Ники́тич — второй по популярности после Ильи Муромца богатырь русского народного эпоса.

Он часто изображается служилым богатырём при князе Владимире. Жена — Настасья, дочь Микулы Селяниновича. Былины нередко говорят о его долгой придворной службе, в которой он проявляет своё природное «вежество». Часто князь даёт ему поручения: собрать и перевезти дань, выручить княжую племянницу и прочее; часто и сам Добрыня вызывается исполнять поручение, от которого отказываются другие богатыри. Добрыня — самый близкий к князю и его семье богатырь, исполняющий их личные поручения и отличающийся не только храбростью, но и дипломатическими способностями.

Добрыню иногда величают князем, а иногда племянником Владимира Красного Солнышка. Историческим прототипом Добрыни Никитича считают воеводу Добрыню, дядю и воеводу князя Владимира, брата его матери Малуши. Согласно былинам, Добрыня Никитич — сын рязанского воеводы Никиты. Богатырь умён, образован и отличается разнообразием дарований: он ловок, на ножку повёрток, отлично стреляет, плавает, играет в тавлеи, поёт, играет на гуслях.

Былинные сюжеты 
По данным С. Н. Азбелева, насчитывающего 54 сюжета героических былин, Добрыня Никитич является главным героем шести из них (№ 14-19 по составленному Азбелевым указателю).

14. Поединок Добрыни с Ильёй Муромцем

15. Добрыня и погоня за силой Нечистой (в легенде говорится о событиях десятого века якобы Добрыня там был)

16. Добрыня и Змей (в большинстве вариантов Добрыня не только бьётся со Змеем, но и освобождает из плена племянницу князя Владимира Забаву Путятичну)

17. «Добрыня и Маринка»

18. Добрыня и Настасья

19. Добрыня и Алёша («Добрыня в отъезде», «Добрыня на свадьбе своей жены»)

20. Добрыня и Василий Казимирович

По некоторым сюжетам число отдельных вариантов, записанных от разных сказителей, исчисляется десятками (особенно популярны № 15, 18, 19, 24). Сюжеты № 16 и 17 известны в единичных записях.

Добрыня Никитич играет важную роль в былинах о Дунае Ивановиче (№ 23 и 24 по составленному Азбелевым указателю).

24. Поединок Дуная Ивановича с Добрыней Никитичем

25. Дунай Иванович — сват (Дунай и Добрыня добывают невесту для князя Владимира)

Характер и прототип 
Как правило, образ Добрыни очерчен в былинах ярко и определённо. Он обладает мужеством и огромной физической силой, при этом отличается «вежеством» — то есть учтивостью и дипломатичностью. Добрыня разговаривал «на 12 языках и знал разговор птичий».

Перечисленные исследования сюжетов, прикреплённых к имени Добрыни Никитича, позволяют сделать следующие выводы о былинной истории этого богатыря.

В дотатарском периоде существовали предания и песни, в которых значительную роль играл родственник и воевода князя Владимира I Святославича Добрыня. Наиболее древний мотив, прикреплённый к имени Добрыни Никитича в былинах, — его роль как змееборца и свата. В обоих сюжетах ещё могут быть отмечены кое-какие исторические отголоски.

Первый сюжет был обработан в былину, по-видимому, на севере, в Новгородской земле, о чём свидетельствует новгородское предание о змияке.

Может быть, и основная былина о добывании Добрыней Никитичем жены (Рогнеды) для Владимира сложилась на севере и затем вошла в киевский цикл. Былина о Добрыне Никитиче в отъезде — не что иное, как восточная сказка, прикрепившаяся к имени Добрыни; неблаговидная роль Алеши Поповича указывает на позднее время (не раньше XVI века) внесения этой сказки в былинный эпос, когда он вошёл в репертуар скоморохов.

Былина о Марине — переделанный в былину сказочный сюжет о жене-чародейке. Если имя Марины одновременно переделке сказки в былину (что довольно вероятно, по отсутствию вариантов имени и некоторым деталям, например, обращению Марины в сороку), то былина, может быть, сложена в XVII веке. Наконец, имя Добрыни Никитича внесено и в песню безымянную, не относящуюся к былинам. Это — песнь о добром молодце и реке Смородине. Мотивом введения имени Добрыни Никитича (вместо доброго молодца) послужило то, что Добрыня в былинах также подвергается опасности утонуть в реке Пучае.

По былинам Добрыня Никитич родом из Рязани, поэтому некоторые исследователи, такие как М. Г. Халанский, считают, что кроме дяди Владимира, у богатыря есть ещё один прототип — рязанский воин Добрыня по прозвищу Золотой Пояс, упоминавшийся в летописях, рассказывавших о Липицкой битве и битве на Калке. На предполагаемой родине и месте захоронения Добрыни Золотого Пояса - Шиловском районе установлен памятник богатырю и проводится ежегодный фестиваль "Слава Добрыни".

История исследований 
Былины о Добрыне-змееборце рассматриваются В. Ф. Миллером в его «Экскурсах в область русского народного эпоса». Указав на сходство между Добрыней и змееборцами русских духовных стихов, Георгием Победоносцем и Фёдором Тироном, автор проводит между ними следующую аналогию: подобно тому, как в церковно-народной среде к имени великомученика Георгия некогда (вероятно, в Сирии) прикрепился мотив змееборства, как внешняя оболочка религиозного духовного подвига — распространения христианства, — так в былине о Добрыне-змееборце отразилась, в эпических чертах, энергическая и памятная некогда на Руси деятельность исторического дяди Владимира, Добрыни, по распространению христианства, сопровождавшаяся свержением идолов и массовым насильственным крещением язычников. Для подтверждения этой мысли автор рассматривает рассказ о насильственном крещении Добрыней новгородцев, сохранившийся в так называемой Иоакимовской летописи, и указывает некоторые исторические отголоски в былинах о Добрыне. Намёки на крещение автор видит в купанье Добрыни Никитича, в названии реки — Пучае (то есть Почайне). Летописная связь Добрыни Никитича с тысяцким Путятой (выразившаяся в известной пословице: Путята крести мечом, а Добрыня огнём) отразилась в былине в отчестве Забавы Путятичны, спасённой Добрыней от змея. Отголоски летописного сказания о добывании Добрыней Никитичем Рогнеды-Гориславы для Владимира указывает тот же исследователь в статье «Добрыня-сват». Параллели к былинам об отъезде Добрыни Никитича и выходе его жены за Алёшу Поповича указаны Миллером в турецкой сказке об Ашик-Керибе.

Подробный анализ обращения Добрыни Никитича Мариной в тура — золотые рога представил профессор Николай Сумцов. Он приводит множество параллелей из сказок разных народов о жене-волшебнице. Одна подробность того же былинного сюжета — стреляние Добрыней в голубей, сидящих на тереме Марины — сопоставлена Вс. Миллером с талмудическим апокрифом о стрелянии царя Давида в птицу, сидевшую над моющейся Вирсавией.

Образ в культуре

Объекты, названные в честь Добрыни 
 Добрыня Никитич — остров архипелага Норденшельда.
 Добрыня Никитич — гора хребта Грозный на острове Итуруп Большой Курильской гряды.
 «Добрыня Никитич» — российский ледокол британской постройки.
 Портовый ледокол типа «Добрыня Никитич» — проект советских кораблей.
 «Добрыня Никитич» — прежнее название речного пассажирского теплохода «Прикамье», относящегося к типу «Родина».

Музыка 
 В 1818 году композиторы Катерино Кавос и Фердинандо Антонолини написали оперу «Добрыня Никитич, или Страшный замок».
 Персонаж оперы-фарса А. П. Бородина «Богатыри».
 Персонаж оперы Александра Серова «Рогнеда»
 В 1901 году композитор Александр Гречанинов написал оперу «Добрыня Никитич».

Изобразительное искусство 
 Художник В. П. Верещагин написал картину «Бой Добрыни со Змеем Горынычем» для дворца великого князя Владимира Александровича, ныне Дом учёных в Санкт-Петербурге.
 1898 — «Богатыри» (автор Виктор Васнецов).
 1918 — «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем» (автор Виктор Васнецов).
  1941 — «Добрыня Никитич освобождает от Змея Горыныча Забаву Путятичну» (автор Иван Билибин).
  1974 — «Битва Добрыни Никитича со Змеем» (автор Константин Васильев).
  1976 — «Добрыня и Змей» (серия иллюстраций, автор Иван Архипов).
  2002 — «Добрыня Никитич» (автор Станислав Москвитин).
  2017 — «Добрыня Никитич» (серия иллюстраций, автор Степан Гилев).

Фильмы 
  1956 — «Илья Муромец», режиссёр Александр Птушко, в роли Добрыни Георгий Дёмин.
  2005 — «Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко», где Добрыню сыграл Леонид Куравлев.
  2004 — «Чудеса в Решетове», Добрыню сыграл Вячеслав Руднев.
  2010 — «Приключения в Тридесятом царстве», Добрыню сыграл Андрей Бронников.
  2011 — «Реальная сказка», Добрыню сыграл Павел Климов.
  2014 году, 28 июня состоялась премьера документального телесериала «Земля Героев» в которой рассказывалось о Добрыне.
  2017 году вышел фильм «Последний богатырь», где роль Добрыни Никитича исполнил Евгений Дятлов.
  2017 году вышел украинский приключенческий фильм-фэнтези  «Сторожевая застава», где роль Добрыни Никитича исполнил Александр Комаров.

Мультфильмы 
  1965 — на студии «Союзмультфильм» был создан мультипликационный фильм «Добрыня Никитич».
  2006 — «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (режиссёр Илья Максимов, Добрыню озвучивает Валерий Соловьёв).
  2006 — «Князь Владимир» (режиссёр Юрий Кулаков, Добрыню озвучивает Дмитрий Назаров).
  2010 — «Три богатыря и Шамаханская царица»  (режиссёр Сергей Глезин, Добрыню озвучивает Валерий Соловьёв).
  2012 — «Три богатыря на дальних берегах»  (режиссёр Константин Феоктистов, Добрыню озвучивает Валерий Соловьёв).
  2015 — «Три богатыря. Ход конём» (режиссер Константин Феоктистов, Добрыню озвучивает Валерий Соловьёв).
  2016 — «Три богатыря и морской царь» (режиссёр Константин Феоктистов, Добрыню озвучивает Валерий Соловьёв).
  2017 — «Три богатыря и принцесса Египта» (режиссёр Константин Феоктистов, Добрыню озвучивает Валерий Соловьёв).
  2018 — «Три богатыря и наследница престола» (режиссёр Константин Бронзит, Добрыню озвучивает Валерий Соловьёв).
  2020 — «Конь Юлий и большие скачки» (режиссеры Дарина Шмидт и Константин Феоктистов, Добрыню озвучивает Валерий Соловьёв).
  2021 — «Три богатыря и конь на троне» (режиссёры Дарина Шмидт и Константин Феоктистов, Добрыню озвучивает Валерий Соловьёв).

Видеоигры 
 Алёша Попович и Тугарин Змей (2005; Россия)
 Добрыня Никитич и Змей Горыныч (2006; Россия)
 Илья Муромец и Соловей-Разбойник (2007; Россия)
 Три богатыря и Шамаханская царица (2010; Россия)
 Три богатыря. Ход конём (2014; Россия)
 Три богатыря. Приключения (2018; Россия)

См. также 

 Три богатыря
 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
 Георгий Победоносец
 Сторожевая застава

Примечания

Литература 
 
  (88 вариантов текстов былин с приложениями, иллюстрациями и картами).
 Добрыня Никитич и Алёша Попович / Худ. В. Лукьянец. — : Гознак, 1979. (Иллюстрированное издание былины).
 Азбелев С. Н. Исторический Добрыня — герой древнейших новгородских былин // Чело. — 2003. — № 1 (26). — С. 53-59.

Ссылки 
 Научный анализ былин о Добрыне Работы А. Л. Барковой.
 Аудиокнига по мотивам русской народной сказки «Добрыня Никитич в отъезде»
 Все о русских былинах: самая полная коллекция текстов, переложения, справочник по персонажам.

Персонажи русских былин
Драконоборцы
Персонажи русских народных сказок
История Рязанской области
Гусляры